Монльё-ла-Гард () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Жонзак. Население кантона на 2006 год составляло 6384 человек.

Код INSEE кантона — 1719. Всего в кантон Монльё-ла-Гард входят 13 коммун, из них главной коммуной является Монльё-ла-Гард.

Коммуны кантона 

 Беднак: население — 548 чел.
 Бюссак-Форе: население — 938 чел.
 Шатне: население — 213 чел.
 Шенье (Шаранта Приморская): население — 641 чел.
 Шевансо: население — 1020 чел.
 Ле-Пен: население — 73 чел.
 Мериньяк (Шаранта Приморская): население — 202 чел.
 Монльё-ла-Гард: население — 1318 чел.
 Ориньоль: население — 604 чел.
 Полиньяк (Шаранта Приморская): население — 121 чел.
 Пуйяк: население — 222 чел.
 Сент-Коломб: население — 119 чел.
 Сен-Пале-де-Негриньяк: население — 365 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта